Шеннон (Channone), настоящее имя Валери Шмитт (Valerie Schmitt, ) — французская порноактриса и эротическая модель, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 2 сентября 1974 года во Франции. Дебютировала в порноиндустрии в 1993 году, в возрасте около 19 лет. Первая сцена гэнг-бэнга — в фильме Channone’s First Gang Bang студии NG Video. Работала со многими известными студиями — Elegant Angel, VCA Pictures, Anabolic Video, Evil Angel, JM Productions, New Sensations, Wicked Pictures и другими.

В 1996 году получила премию AVN Awards в номинации «самая скандальная сцена секса» за фильм Private Video Magazine 20 совместно с Дэвидом Перри и Жан-Ивом Ле Кастелем. Снималась также в комедиях и фильмах ужасов, наиболее известная из непорнографических ролей актрисы — фильм Time Demon 1996 года.

Ушла из индустрии в 2001 году, снявшись в 136 порнофильмах. После завершения карьеры в фильмах для взрослых поселилась в Южной Калифорнии и работала моделью.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Private Video Magazine 20, 22, 23

Примечания

Ссылки 
 Channone на Internet Adult Film Database (IAFD) 
 Channone на Adult Film Database (AFDB)
 Channone  на сайте AVN

Порноактрисы Франции
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами